Андроновка — название географических объектов.

Казахстан 
 Андроновка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Андроновка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Андроновка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Андроновка — железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.
 Андроновка — станция МЦК.
 Андроновка — остановочный пункт в Москве.
 Андроновка — река в Республике Коми России, приток Печоры.
 Андроновка — река в Пензенской области, Мордовии и Нижегородской области России, приток Шишова.

Украина 
 Андроновка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Андроновка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Великая Андроновка
 Малая Андроновка